Salvatore, né Sauveur Lombardo né le  à Marseille (France), est un écrivain, journaliste,  commissaire d'exposition d'art contemporain français.

Intellectuel rebelle et journaliste engagé, il prend la plume pour défendre une cause « sudiste ». Durant les années 1990, en Tunisie, en Afghanistan ou au Liban, il mène un combat contre la pensée unique néocoloniale et pour la liberté. Avec pour conséquences son interdiction de séjour au Liban durant dix années, pour avoir critiqué l'occupation syrienne dans son ouvrage Liban Libre ou son arrestation brutale par les parachutistes russes alors qu'il fuyait l'Afghanistan près de la frontière tadjike après la chute de la cité de Taloqan en .

Il a par ailleurs écrit plusieurs livres à succès sur le thème du Liban, de l'Afghanistan, de l'Algérie, de la Tunisie et du cyclisme.

Biographie

Famille 
Issu d’une vieille famille napolitaine émigrée en France pour fuir le fascisme. Autrefois active dans le domaine des bijoux de corail à Torre del Greco, la famille devenue française a longtemps œuvré dans le domaine du sport cycliste. Le père, Louis Lombardo, a créé la marque « Cicli Lombardo ». L’oncle, Janvier Lombardo, a couru dans les rangs professionnels.

Vie privée 
Marié à Elisabetta Lanzoni en 1976 ils ont une fille, Cristina. Divorcé. 

Avec Carole Fetique naissent Alexandre en 1992 et Gian Battista et 2000.

En 2016 il épouse Claire Sahuc à Saint-Didier après la naissance de Marie et Valentino en 2010.

Enfance et premières idées politiques 
Enfance heureuse et rebelle aux côtés de sa sœur Raymonde.  

Deux passions : la lecture et le sport cycliste.

Famille socialiste dont il reprend les idées au point de s’engager au sein du Parti Socialiste. Il rencontre Gaston Defferre, Francis Leenhardt et François Mitterrand.

Formation 
Lycée Lakanal d’Aubagne, lycée Marcel Pagnol de Marseille.

Faculté des lettres Aix-en-Provence, Université La Sapienza à Rome, Universités de Pérouse et de Bologna.

1975-1980 début de carrière 
Professeur d’Histoire et géographie en France, puis professeur de lettres en Italie et en Finlande. Découverte du journalisme par des chroniques culturelles puis des reportages publiés dans plusieurs médias italiens et français. 

En 1980, il obtient sa première carte de presse, organisation des premières expositions d’arts plastiques dans le Var.

1980-1989 l’art comme une raison d’être 
Retour en France après des années de voyage, il partage sa vie entre journalisme et culture.

Organisation d’expositions, création de la Biennale du Var à Brignoles, participation à plusieurs jury internationaux. En 1987 il décide de lancer Art Sud avec un groupe d’amis (Jacques Paul, Armande Chwat, Catherine Denizet, Jean-Richard Fernand) constitué autour d’un rêve commun : « Donner au Sud une grande revue d’art »Le succès est tel que le Centre Pompidou dédie une expo au jeune magazine euro-méditerranéen : Art Sud chez Pompidou. Y participent notamment Ben, Lieutaud, Denizet, Mangion et Clergue.

1989, le Liban et l’engagement 
Alors qu’il couvre en journaliste la guerre du Liban, il rencontre et se lie d’amitié avec le Général Michel Aoun. 

Au-delà de son travail de journaliste, il va désormais s’engager pour la cause du "Liban Libre".

Durant les années d’exil du Général en France, il mène un combat politique et médiatique en faveur de Michel Aoun. Participant à la création du Rassemblement pour le Liban avec Simon Abiramia et Elie Haddad et publiant un numéro spécial d’Art Sud. En 1996 son manifeste, « Liban Libre », est interdit par le pouvoir libanais.

Lors du retour du général Michel Aoun à Beyrouth le 7 mai 2005, Salvatore Lombardo est du voyage avec Daniel Rondeau. Il au parlement libanais le jour de l’élection du Général à la Présidence de la République.

1995, amour pour la Tunisie et ses artistes 
Après une prise de contact initiale dans les années 1980, un long séjour en 1994 lui donne une autre vision « que celle véhiculée par de nombreux médias français qui semblent occulter la pression islamiste. »Des rencontres avec les dirigeants du parti au pouvoir, d’autres rencontres avec les principaux opposants laïcs, dont le secrétaire général du Parti Communiste tunisien, des débats fructueux avec les grands créateurs du pays (de Ferid Boughedir à Syhem Belkhodja), de longs entretiens avec le Président Ben Ali, et enfin une immersion de plusieurs mois dans le pays profond, tout concourt à lui donner l’idée d’un nouvel ouvrage intitulé « Un printemps tunisien ».

1999-2000 Afghanistan 
Admiratif du combat pour la liberté conduit par le commandant Massoud, publie le livre « Lettres à Massoud » qui fera de lui un proche du héros national afghan. Suivront d’autres ouvrages et plusieurs films consacrés au pays des merveilles de Massoud .

2002-2021 
En 2002 création de la maison d’édition Transbordeurs en partenariat avec Le Seuil. En six années publication d’une soixantaine d’ouvrages.
En 2015 Salvatore Lombardo a l’occasion de renouer avec sa passion de jeunesse pour le cyclisme. Tout en poursuivant sa carrière de grand reporter, d’écrivain et de commissaire d’expositions, il devient Directeur de la rédaction de l'Acheteur Cycliste, magazine de cyclisme. 

Il quitte ce magazine en 2017 et rachète Top Vélo à Michel Hommell, qu'il dirige depuis.

En juin 2021 il prend la direction d’un Master en relations internationales et politiques globales au sein de la Swiss UMEF University de Genève .

Principaux ouvrages publiés 
 Manifeste pour un romantisme baroque, éditions Noir et Blanc
 Double Fantaisie (avec Lucien Clergue), éditions Autres Temps
 Lettres à Massoud, éditions Autres Temps
 Un rêve plus loin, éditions Autres Temps
 Un printemps tunisien, éditions Autres Temps
 Éternelle Algérie (avec Yacine Ketfi), éditions Georges Naef
 Algéries (avec Yacine Ketfi), éditions Transbordeurs
 Algérie, Terre de contrastes (avec Yacine Ketfi), éditions National Geographic
 Liban libre, éditions Autre Temps puis éditions Transbordeurs
 Sur les traces de Massoud, éditions Transbordeurs
 Retours à Beyrouth, éditions Transbordeurs
 Blitzkrieg avec Rudy Ricciotti, éditions Transbordeurs
 Chroniques tunisiennes, éditions Transbordeurs
 Le  Kamikaze" (avec Lotfi Raïssi) , éditions Jacob Duvernet et éditions LR
 Planète Bab el Oued" , éditions LR
 Les métaphysiques de la modernité, éditions LR
 Méditerranée nouvelle, le mythe du printemps, éditions LR
 Marie Madeleine, itinéraire spirituel d'une femme libérée (avec Monseigneur David Macaire), Éditions de la Licorne
 Funérailles en jaune, les confessions du Cobra, avec Riccardo Riccò, AC éditions
 Funerale in giallo, le confessioni del cobra, avec Riccardo Riccò, AC éditions - Libreria dello Sport
 Roland Bousquet, le Temps revient, AC éditions
 Basilique Sainte Marie Madeleine de Saint Maximin, avec Florian Racine, AC éditions
 Sauvons Les Comores, avec le Président Sambi, AC éditions
 Coppi par Coppi, avec Faustino Coppi, Mareuil Editions 
 Un' altra storia di Fausto Coppi, Libreria dello sport
 La Guerre des Mondes (avec Thierry Lambert, Michel Butor, Paule Constant, Gérard Gelas, Charles-Louis La Salle, Patrick Poivre D’Arvor, Rhissa Rhossey, Rudy Ricciotti, Fabrice Veysseyre Redon.ISAC Editions 
 De Massoud à Massoud , Mareuil Editions

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en novembre 1953